Víctor Mora i Alsinella (Barcelona, 1895 - Mèxic, 1960), dramaturg i autor de llibrets de sarsuela
 Víctor Mora i Pujadas (Barcelona, 1931 - 2016) escriptor, traductor i guionista de còmics català